Jméno a příjmení David Glass má více nositelů:

 David Glass (izraelský politik) (1936–2014) – izraelský politik
 David Glass (kanadský politik) (1829–1906) – kanadský politik
 David Glass (podnikatel) (* 1935) – americký podnikatel
 David Glass (sociolog) (1911–1978) – britský sociolog